Sambische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Sambische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Sambische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Sambische Fußballnationalmannschaft (U-17-Juniorinnen)
 Sambische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Sambische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)